Niskanen est le patronyme de plusieurs personnalités :
Iivo Niskanen (1992-), fondeur finlandais.
Kerttu Niskanen (1988-), fondeuse finlandaise.
Matt Niskanen (1986-), joueur de hockey sur glace américain.
Mikko Niskanen (1929-1990), réalisateur finlandais.
William A. Niskanen (1933-2011), universitaire américain.

Homonymie de patronyme